Grigorescu est un nom propre roumain qui peut désigner :

Toponyme

Grigorescu, un quartier de Cluj-Napoca.
 Nicolae Grigorescu, une station de métro.

Patronyme 
 Claudia Grigorescu (1968-), une fleuriste roumaine.
 Ion Grigorescu (1945-), un peintre roumain ; 
 Jérémie Grigorescu (1863-1919), un homme politique et général roumain.
 Lucian Grigorescu (1894-1965), peintre post-impressionniste roumain
 Nicolae Grigorescu (1838-1907), un peintre roumain.

Patronyme roumain
Homonymie de patronyme